Oružane snage Republike Belorusije (bjel. Узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь (УС РБ)) je oružana formacija Bjelorusije. Oružane snage su nastale, kao nezavisna vojna sila 1992. Sastoje se iz kopnenih snaga i ratnog zrakoplovstva.

Naoružanje 

Ljudstvo 

 Raspoloživo ljudstvo za vojnu službu (18 ili više godina): 2,520.644 (2005. procjena).
 Broj muškaraca koji napune 18 godina godišnje: 85,202 (2005. procjena).

Oružane snage Bjelorusije nastale su od opreme nasljeđenje od SSSR-a.
Bjelorusija je 2009. raspolagala s:

Tenkovi
 T-55 (29)
 T-62 (170
 T-72B (1,465)
 T-80 (92)

Artiljerija
 BM-21
 D-30 122 mm
 D-20 152 mm
 2A36 152 mm
 2S1 122 mm (246)
 2S3 152 mm (168)
 2S5 152 mm (120)
 2S9 120 mm (54)
 2S19 152 mm (13)

Vojno zrakoplovstvo

Izvori 

Bjelorusija
Bjelorusija